Der FC Arouca ist ein Fußballverein aus der nordportugiesischen Kleinstadt Arouca.

Geschichte 
Der Verein wurde am 25. Dezember 1951 als Ginásio Clube de Arouca gegründet. Lange Zeit spielte der Verein unterklassig. 2001 gelang erstmals der Aufstieg in die überregionale III Divisão. Nach einer Spielzeit folgte der Abstieg. 2003 gelang der nächste Aufstieg, aber auch dieses Mal blieb der Verein sportlich unterlegen und stieg nach nur einem Jahr wieder ab.

Nach dem dritten Aufstieg 2007 wurde der FC Arouca Meister der III Divisão – Série C und qualifizierte sich für die II Divisão. Im zweiten Jahr gelang dort ebenfalls die Meisterschaft und der Aufstieg in die Liga de Honra (Ehrenliga).

Im Jahr 2013 erfolgte der Aufstieg in die Primeira Liga, die erste portugiesische Liga. In der ersten Saison nach dem Aufstieg gelang unter Trainer Pedro Emanuel mit Erreichen des 12. Platzes der Klassenerhalt. Für die UEFA Europa League 2016/17 war der Verein durch einen fünften Platz in der Liga in der Saison 2015/16 erstmals international qualifiziert. Nach zwei Unentschieden gegen Heracles Almelo kam man aufgrund der Auswärtstorregel in die vierte Qualifikationsrunde, wo man gegen Olympiakos Piräus ausschied.

In der Saison 2016/17 stieg man aus der höchsten Spielklasse in die  Segunda Liga ab. Am Ende der Saison 2020/21 belegte der FC Arouca den 3. Platz, was ihn zur Relegation gegen den  Drittletzten der Primeira Liga der  Saison 2020/21 Rio Ave FC berechtigte. Der Zweitligist gewann beide Spiele (3-0 und 2-0) und kehrte damit nach vier Jahren in die Primeira Liga zurück.

Europapokalbilanz

Aktueller Kader 2022/23 
Stand: 8. März 2023

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele in dem 5000 Zuschauer fassenden Estádio Municipal de Arouca aus.

Trainer 
  Carlos Secretário (2009–2010)

Erfolge 
 Aufstieg in die Primeira Liga: 2012/13
 Aufstieg in die Primeira Liga: 2020/21
 5. Platz in der Primeira Liga: 2015/16

Weblinks 
 Offizielle Website
 FC Arouca in der Datenbank von transfermarkt.de
 FC Arouca in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Arouca
Sport (Arouca)
Gegründet 1951